Bebedouro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Agrestina (ort), Pernambuco, 
 Bebedouro (ort), São Paulo, 
 Bebedouro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar